Пызмас - название нескольких рек:

 Пызмас (приток Вочи)
 Пызмас (приток Ветлуги)